Corpus Christi (Texas) - város Texasban, az Amerikai Egyesült Államokban
 Corpus Christi (film) - 2019-es lengyel film
 Corpus Christi (úrnapja) - katolikus ünnep